Bosznia-Hercegovina
 Lučice, falu Fojnica községben, a Közép-Boszniai kantonban
 Csehország
 Lučice, település a Havlíčkův Brod-i járásban, Vysočina kerületben
 Lučice, Bělotín településrésze a Přerovi járásban
 Lučice, Chlumec nad Cidlinou településrésze a Hradec Králové-i járásban
 Lučice, Chudenice településrésze a Klatovyi járásban
 Horvátország
 Lučice, falu Delnice községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében
 Szerbia
 Lučice, falu Prijepolje községben, a Zlatibori körzetben